Ало́э скла́дчатое () — деревянистое или кустарниковое растение из рода Алоэ (Aloe) семейства Асфоделовые (Asphodelaceae).

Алоэ складчатое представляет собой небольшое дерево или кустарник. Высота 3—5 м. Стебли раздвоенные. Листья имеют необычную для алоэ форму: на ветках они расположены в 2 ряда веером, в каждом из которых по 10—16 листьев. Цвет листьев тускло-зелёный, длина около 300 мм, ширина около 40 мм, форма эллиптическая, плоская, имеют едва заметные зубчатые края. Соцветие — кисть длиной 50 см, содержит 25—30 цветков. Цветок имеет 4,5—5 см в длину, ярко-красного цвета, верхушка зеленовато-жёлтая. Околоцветник цилиндрической формы. Цветение происходит в мае—июне.

Естественные места обитания — финбоши, которые состоят из средиземноморского типа растительности, с сухим жарким летом и холодной влажной зимой. Высота произрастания до 3 000 м. Используется человеком как декоративный вид.

Распространены в Южной Африке.

Примечания

Ссылки 
 Алоэ складчатое
 http://www.plantzafrica.com/plantab/aloeplicatilis.htm 

Алоэ
Флора Южной Африки
Комнатные растения